OAU har flera betydelser:

Ortnamnsarkivet i Uppsala
Organisationen för afrikansk enhet
IATA-kod för Ouagadougous flygplats i Ouagadougou
ISO-beteckningen för tagargent eller teggargent, ett berberspråk